Ранчо ла Керенсија има више значења:

 Ранчо ла Керенсија (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Керенсија, Ранчо ел Порвенир (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Керенсија (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Керенсија (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику